Jan Górny (1897–1984) – żołnierz Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Jan Górny (1907–1945) – polski bokser, olimpijczyk
 Jan Górny (1912–2011) – polski duchowny katolicki, protonotariusz apostolski
 Jan Górny (1933–2018) – polski hokeista na trawie, olimpijczyk
 Jan Górny – puzonista